Льюис Свифт (Lewis A. Swift) — американский астроном.

Биография 
Свифт обнаружил несколько комет, например, короткопериодическую комету Свифта-Таттля, а также более 1000 объектов Нового общего каталога.

Свифт не имел университетского образования.

Признание
Свифт был удостоен степени доктора философии  Рочестерского университета.

Свифт получил больше медалей, чем любой другой астроном своего времени, включая три золотые медали из Австрийской академии наук в Вене, четыре  бронзовые медали от астрономического общества Тихого океана и медаль Лапласа от Société astronomique de France (французского астрономического общества).  

1897 году он был первым человеком, награжденным медалью Джексона-Гвилта Королевского астрономического общества.

Астероид 5035 Свифт назван в его честь, как и лунный кратер Свифт.

Примечания

Ссылки
 История Льюиса Свифта
 Lewis Swift (Фото)
 L. Swift @ Astrophysics Data System

Астрономы США
Первооткрыватели комет
Астрономы по алфавиту